Pataky Imre (1850–1910) festő, szobrász
 Pataky Imre (1933–2000) bábszínész, szinkronszínész

hasonló néven
 Pataki Imre (?) vízilabdázó